Lea - um personagem bíblico

 Pessoas 
 Lea (cantora)

 Localidades
 Rio Lea
 Lea Hill
 Condado de Lea

 Outros usos
 Liga dos Estados Árabes (LEA, sigla)

Lea